Colon (Michigan)
Colon (Nebraska)

Desambiguações de topônimos